La palabra pontón también puede referirse a:

 Embalse del Pontón Alto, embalse del río Eresma.
 Pontón (embarcación), tipo de embarcación para transporte de mercancía.
 Pontón (carrocería de automóvil), tipo de carrocería de automóvil.
 Pontón (automovilismo), dispositivo aerodinámico de automóvil.

Divisiones administrativas 
 Ponton (Aruba), municipio de Aruba.

en España 
Pontón Alto, localidad del municipio de Santiago-Pontones, provincia de Jaén.
El Pontón (Valencia), localidad del municipio de Requena, provincia de Valencia.
Vilarín do Pontón, lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, concello de Fonsagrada, provincia de Lugo.
O Pontón (Pantón), lugar de la parroquia de Cangas, concello de Pantón, provincia de Lugo.
O Alto do Pontón, lugar de la parroquia de Barbadás, concello de Barbadanes, provincia de Orense. 
O Pontón (Barbadanes), lugar de la parroquia de Barbadás, concello de Barbadanes, provincia de Orense.
Pontón (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Pinza, concello de Viana del Bollo, provincia de Orense.
El Pontón del Valle, lugar de la parroquia de Moreda, concejo de Aller, Asturias.
Pontón (Cangas del Narcea), lugar de la parroquia de Limés, concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
El Pontón (Castrillón), lugar de la parroquia de Laspra, concejo de Castrillón, Asturias.